Volkswagen Käfer («Жук») — один из самых массовых автомобилей.

 Żuk — марка польских лёгких грузовых автомобилей.
 «Жук» — советская армейская машина, средство инженерной разведки местности.